Jezierce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Jezierce, village de la voïvodie de Lubusz
 Jezierce, village de la voïvodie de Poméranie
 Jezierce, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie